Ивановка () — село в Фалештском районе Молдавии. Наряду с сёлами Натальевка, Белеуцы, Комаровка, Поповка и Цапок входит в состав коммуны Натальевка.

География 
Село расположено на высоте 174 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Ивановка проживает 19 человек (10 мужчин, 9 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Фалештского района